Акрон — многозначный термин. Может означать:

Топоним
 Акрон — город в штате Огайо, США.
 Акрон — муниципальный аэропорт города Акрон в штате Огайо.
  — город в штате Колорадо, США.
 Акрон — тауншип в округе Уилкин в штате Миннесота, США.
 Акрон — тауншип в округе Биг-Стон в штате Миннесота, США.

Другое
 «Акрон» — российская химическая компания.
 Акрон — в древнеримской мифологии сабинский царь.
 USS Akron — жёсткий дирижабль-авианосец Военно-морских сил США первой трети 1930-х годов.
 «Акрон» — российский футбольный клуб из города Тольятти.
 «Акрон» — футбольный стадион в городе Сапопан, Мексика.